Floribert ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Wohl eine mischsprachliche Lehnbildung  ‚blühend, prächtig, berühmt‘ (vergl. Florian) mit germ. Zweitsilbe -bert/-brecht (, in exakt derselben Bedeutung).

Der Hl. Floribert ist ein Sohn des Hl. Hubertus († 727, Bischof zu Lüttich) Floribana von Löwen, Tochter des Grafen Dagobert, Gattin des Hl. Hubert, bei der Geburt des Sohnes gestorben, wird in einer Vita des 15. Jahrhunderts erwähnt, was die Namensbildung aus den Elternnamen erklären könnte (Nachdeutung des Hochmittelalters ist aber möglich). Bei Floriban wäre lateinische Herkunft fraglich.

Namenstag 
 25. April, auch 27. April, in der Diözese Lüttich am 1. November; Heiliger Floribert von Lüttich

Varianten 
 Florbert

Bekannte Namensträger 
 Hl. Floribert I. von Lüttich († um 746), von 727 bis zu seinem Tod Bischof von Lüttich
 Floribert Chebeya (1963–2010), Leiter der kongolesischen Menschenrechtsorganisation Voix des Sans Voix (VSV)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname